Le département de Namissiguima peut désigner :
 Namissiguima, la commune rurale et le chef-lieu du département homonyme du Sanmatenga
 Le département de Namissiguima dans la province du Sanmatenga et la région du Centre-Nord au Burkina Faso.
 Namissiguima, la commune rurale et le chef-lieu du département homonyme du Yatenga
 Le département de Namissiguima dans la province du Yatenga et la région du Nord au Burkina Faso.